Всероссийский конкурс "Корпоративный музей" - единственный  подобный конкурс в России, направленный на возрождение корпоративных музеев, укрепление их культурной и образовательной функции, сохранение традиций прошлого. Корпоративные музеи – в представлении данного конкурса – это музеи, действующие на профессиональной основе и на общественных началах, имеющие или не имеющие статуса юридического лица, являющиеся или не являющиеся специально выделенными структурными подразделениями организаций. Впервые конкурс состоялся в 2018 году в Перми. 

От других видов музеев корпоративные музеи отличаются ориентацией на интересы своих компаний, не зависимо от их размеров и форм собственности.

Организатор конкурса - Некоммерческое партнёрство «Пермское представительство Российской Ассоциации по связям с общественностью».

Миссия 
Основной целью конкурса является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны. Возрождение традиции корпоративных музеев – важная составляющая программы развития межкультурных связей промышленных предприятий и общества. Возрождение корпоративных музеев – важная составляющая программы развития межкультурных связей промышленных предприятий и общества. Корпоративные музеи несут культурную и образовательную миссию, сохраняют традиции прошлого для будущих поколений.

Участники 
Более 365 проектов было представлено на конкурсе с 2018г

Музей железных дорог России – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург

Музей «Магнезит», группа компаний «Магнезит», Челябинская область, г. Сатка

Музей энергетики Урала ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети», г. Екатеринбург

Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», Республика Коми, г. Ухта

Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника, АО «СУЭК», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург

Музей Мосэнерго и энергетики Москвы ПАО «Мосэнерго», ПАО «Газпром», г. Москва

Музейный комплекс «Северская домна» АО «Северский трубный завод», ПАО «ТМК», Свердловская область, г. Полевской

Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» Кировский филиал АО «Апатит», ПАО «ФосАгро», Мурманская область, г. Кировск

Музей ВДНХ, КП «ВДНХ», г. Москва

Музей СПАО «Ингосстрах», г. Москва

Музей энергетики им. В. П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания», ПАО «РусГидро», г. Хабаровск

Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «Газпром», г. Москва

Музей истории и техники ПАО «Кировский завод», г. Санкт-Петербург

Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», ПАО «Газпром», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Музей истории и трудовой славы АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «ОСК», Архангельская область, г. Северодвинск

Музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы», ГК «Ростех», г. Пермь

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», Пермский край, г. Березники, г. Соликамск

Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Пермь

АНО «Информационный центр металлургической промышленности», ПАО «Северсталь», Вологодская область, г. Череповец

СМИ о конкурсе 

 Музей муромского завода вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" // Муром24.РФ. - 2022. - 12 апреля
 Эксперты определили лидеров, вошедших в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" // ТАСС. - 2022. - 12 апреля
 Московский "Музей воды" вошел в шорт-лист конкурса "Корпоративный музей" // RU24.net - 2022. - 14 апреля
 V Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» открывает прием заявок! // Аскрин (ascreen.ru). - 2022. - 24 октября
 Видеопроект "Легенды АПЗ" стал дипломантом Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" // НТА - Приволжье (nta-pfo.ru) - 2022 - 16 июня

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт конкурса